Пётр Савельевич Кутьков (13 февраля 1930 — 21 марта 1996) — директор совхоза «Прутской» Павловского района Алтайского края с 1975 по 1996 годы, Герой Социалистического Труда (1990).

Биография 
Пётр Савельевич Кутьков родился 13 февраля 1930 года в селе Кучук Шелаболихинского района Алтайского края в семье крестьян.

Трудовую деятельность начал в 14 лет — работал скотником, затем счетоводом в родном селе.

В 1949 году окончил Павловский сельскохозяйственный техникум. С 1949 по 1951 годы — счетовод (бухгалтер) в родном селе Кучук, откуда был призван в армию. Служил на Тихоокеанском флоте в городе Корсаков с 1951 по 1955 годы.

С 1955 по 1963 годы работал бухгалтером колхоза им. 22 партсъезда в селе Кучук, с 1963 по 1968 годы — председатель колхоза им. Крупской (Павловский район Алтайского края).

Окончил: Славгородский техникум (специальность бухгалтерский учёт, 1962); Алтайский сельскохозяйственный институт (специальность экономист, 1966).

В 1968 году избран председателем колхоза им. Ленина (село Киприно) Шелаболихинского района, за 7 лет председательства колхоз под руководством Кутькова из отстающих становится передовым в районе.

В 1975 году был назначен директором совхоза «Прутской» в посёлке Прутской Павловского района, где наиболее полно проявил себя как талантливый руководитель. За время его руководства (1975—1996 годы) был создан комплекс по выращиванию крупного рогатого скота (крупнейший в РСФСР), построены колбасный, лимонадный, конфетный цеха, кирпичный завод, заасфальтировано 36 км дорог, построена новая школа, школа искусств, второй детский сад, торговый центр и многое другое.

Член КПСС с 1960 по 1991 годы, был делегатом 27 съезда КПСС, а также депутатом Прутского сельского совета народных депутатов, Павловского районного и краевого совета народных депутатов.

Пётр Савельевич Кутьков умер 21 марта 1996 года в своем рабочем кабинете от сердечного приступа. Похоронен в п.Прутской на сельском кладбище рядом с супругой.

Семья 
 Жена — Кутькова Мария Михайловна, (ум. 30.06.2010).
 Дети — сын Кутьков Анатолий (род. 1951); дочери — Людмила  и  Елена (род. 1963),

Награды и звания 

 Указом президента СССР № 613 от 26 августа 1990 года Кутькову Петру Савельевичу присвоено звание Герой Социалистического Труда «за достижение выдающихся результатов в увеличении производства и продажи государству продукции животноводства на основе применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда»
 Орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», а также медали «50 лет Победы в Великой отечественной войне» и «За освоение целинных земель».
 Звание «Заслуженный экономист России».
 Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР» (1984).

Память 
 В районном центре Павловск Алтайского края установлен бюст Героя.
 На здании, где работал Кутьков, в память о нём установлена мемориальная доска.(в настоящее время хранится в школьном музее)
 Именем Петра Савельевича Кутькова названа одна из улиц поселка Прутской.

Литература 
 Автобиография Кутькова П. С. — март 1995.
 Газета «Алтайская Правда» № 41 от 10.02.2010.
 Газета «Новая Жизнь» № 28 от 13.02.2010.
 Журнал «Животновод» № 6 за март 1994.
 Газета «Алтайская правда» № 84 от 22.05.1989.

Примечания

Ссылки 
 СТАБИЛЬНОСТЬ — ЭТО ВАЖНО
 Социальный проект «Знаменитый человек поселка»

Делегаты XXVII съезда КПСС
Директора совхозов
Председатели колхозов
Депутаты сельских советов СССР
Депутаты районных советов РСФСР
Депутаты Алтайского краевого совета